Валерий Петухов: Петухов, Валерий Викторович (1950—2003) — советский и российский психолог.
 Петухов, Валерий Лаврентьевич (род. 1940) — советский и российский ветеринар, генетик, доктор наук, профессор.